Mike, Lu & Og, een Amerikaanse tekenfilmserie
 Mount Laguna Observatory, Amerikaanse sterrenwacht
 Middelbaar laboratoriumonderwijs, beroepsopleiding in de laboratoriumtechniek